Суперкубок Белоруссии по футболу 2022 — 13-й розыгрыш Суперкубка Белоруссии, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Высшей лиги чемпионата Белоруссии и обладатели Кубка Белоруссии предыдущего сезона. Матч прошёл 5 марта 2022 года. В нём приняли участие чемпион Беларуси 2021 года солигорский «Шахтёр» и обладатель Кубка Беларуси 2020/2021 БАТЭ из Борисова.

Участники

Отчёт о матче 
Матч за Суперкубок Беларуси прошёл в Минске на обновленном после реконструкции стадионе Динамо-Юни. Одержав победу со счётом 1:0, борисовчане в восьмой раз стали обладателями трофея.

Составы

Статистика матча

См. также 
 Чемпионат Белоруссии 2021
 Кубок Белоруссии 2020/2021

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Беларуси. БАТЭ -"Шахтер" - 1:0 (ОБЗОР)
 Милич все-таки убежал, или Как Михайлов вернул БАТЭ Суперкубок
 Выводы ранней весны и почти 2600 зрителей. БАТЭ был интереснее "Шахтера" и вернул Суперкубок Беларуси в Борисов

2022
Б
Футбольные соревнования в Минске
Спорт в Белоруссии в 2022 году
Матчи ФК БАТЭ
Матчи ФК «Шахтёр» Солигорск